Horodok může být:
 Horodok (Lvovská oblast) – město v Lvovské oblasti na Ukrajině
 Horodok (Chmelnycká oblast) – město v Chmelnycké oblasti na Ukrajině
 Horodok (sídlo městského typu) – sídlo v Žytomyrské oblasti na Ukrajině